Flaming Youth:

 Flaming Youth (группа), британская рок-группа 1960-х годов
 «Flaming Youth» (песня), песня группы Kiss (1976)
 Flaming Youth (роман), роман Самюэля Гопкинса Адамса (1923)
 Flaming Youth (фильм), фильм по одноимённому роману Самюэля Гопкинса Адамса (1923)